Auteuil kan syfta på:

 Auteuil, ett område i Paris
 Auteuil, Oise, en fransk kommun
 Auteuil, Yvelines, en fransk kommun

Se även 

 Autheuil